El término «hola» se puede referir a: 
Hola, interjección en español usada como saludo con el objetivo de comenzar una conversación;
Hola, también llamado Galole, un pueblo de Kenia;
¡Hola!, una revista española;
Hola Airlines, una aerolínea española con base en Palma de Mallorca;
Hola mundo, un programa informático básico para iniciar el estudio de un lenguaje de programación;
«Hola», canción de Joey Montana.

Enlaces externos